Vineland ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Vineland (Alabama)
 Vineland (Colorado)
 Vineland (Florida)
 Vineland (Michigan)
 Vineland (Minnesota)
 Vineland (Missouri)
 Vineland (New Jersey)
 Vineland (Washington)
 Vineland Park (Alabama)

sowie 
 Vineland (Roman), ein Roman von Thomas Pynchon